Eerste divisie (1995/1996) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1995/1996. Mistrzostwo i awans do Eredivisie wywalczyła drużyna AZ Alkmaar.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie
 Eredivisie 1995/1996

Bibliografia 
 Wyniki na stronie rsssf.com

1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
Eerste divisie
1995 w Holandii
1996 w Holandii